San Vicente de Arévalo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Vicente de Arévalo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 San Vicente de Arévalo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar